Мисс мира 1962 () — 12-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 8 ноября 1962 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. 33 участницы боролись за титул. Победила Катарина Лоддерс, представлявшая Нидерланды.

Результаты

Участницы

Вернувшиеся и дебютировавшие страны 
 Ямайка последний раз участвовала в 1959 году.
 Канада и Иордания последний раз участвовали в 1960 году.

Не участвовали в конкурсе 
  — Розмари Агилера (не приехала)
  — Каролина Ноэль (выбыла за день до финала)
  — Мария Изабель Маас Уль (не приехала)
  — имя неизвестно (не приехала, так как вышла замуж)

Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1962:  — Кристин Делит
 1962:  — Кончита Урпи
 1962:  — Элейн Хуген
 1963:  —  (Топ-15)
 1964:  — Мария Амалия Рамирес (Топ-10)

Мисс интернешнл
 1961:  — Элейн Хуген
 1962:  — Инге Яклин
 1962:  — Брита Герсон
 1962:  — Катарина Лоддерс (3-я вице-мисс)
 1962:  — 
 1963:  Канада — Марлен Лисон

Мисс Европа
 1962:  — Катарина Лоддерс (3-я вице-мисс)
 1962:  —  (2-я вице-мисс)

См. также 
 Мисс Вселенная 1962
 Мисс интернешнл 1962

Примечания

Ссылки 
 
 

1962
События 8 ноября
Ноябрь 1962 года
1962 год в Лондоне